De Grand Prix-wegrace van Europa 1992 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 31 mei 1992 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Europa
Sportevenement in Catalonië
Sport in Montmeló